Правительство Республики Южная Осетия — высший коллегиальный государственный орган единой системы исполнительной власти в Республике Южная Осетия.

В соответствии с Конституцией Республики Южная Осетия и законами Республики Южная Осетия Президент Республики Южная Осетия как глава исполнительной власти Республики Южная Осетия определяет основные направления деятельности Правительства Республики Южная Осетия и организует его работу.

Президент Южной Осетии назначает на должность Председателя Правительства Республики Южная Осетия с согласия Парламента Республики Южная Осетия и освобождает его от должности, уведомив Парламент Республики Южная Осетия.

Состав Правительства 
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Южная Осетия Правительство Республики Южная Осетия состоит из Председателя Правительства Республики Южная Осетия, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Южная Осетия, заместителей Председателя Правительства Республики Южная Осетия, министров Республики Южная Осетия и руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия.

В настоящее время в Республике Южная Осетия 12 министерств:
 Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия
 Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия
 Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия
 Министерство культуры Республики Южная Осетия
 Министерство обороны Республики Южная Осетия
 Министерство образования и науки Республики Южная Осетия
 Министерство Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Министерство сельского хозяйства Республики Южная Осетия
 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия
 Министерство финансов Республики Южная Осетия
 Министерство экономического развития Республики Южная Осетия
 Министерство юстиции Республики Южная Осетия

Текущий состав 
Действующее Правительство Республики Южная Осетия по состоянию на 24 октября 2022 года:

Примечания

Ссылки 
https://rso-government.org/  - официальный сайт Правительство Республики Южная Осетия

 
Южная Осетия 
Государственное устройство Южной Осетии